Горња Буковица може да се односи на:

 Горња Буковица (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија
 Горња Буковица (Шавник), насеље у општини Шавник, Република Црна Гора
 Горња Буковица (Маглај), насеље у општини Маглај, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Буковица
 Буковица Горња